Název Najdek má více sídel:
 Najdek (Lodhéřov), část obce Lodhéřov v okrese Jindřichův Hradec (k. ú. Najdek u Lodhéřova)
 Najdek (Hamry nad Sázavou), část obce Hamry nad Sázavou v okrese Žďár nad Sázavou (k. ú. Najdek na Moravě)

Související články 
 Nejdek (rozcestník)